«Звёздный путь: Нижние палубы» () — мультипликационный сериал во вселенной «Звёздного пути», созданный для CBS All Access сценаристом и продюсером Майком Макмаханом в рамках расширения франшизы «Звёздный путь», возглавляемой исполнительным продюсером Алексом Курцманом. Это первый анимационный сериал «Звёздного пути» со времён сериала «Звёздный путь: Анимационный сериал» 1973—1974 годов.
Действие сериала происходит на корабле USS «Серритос» («одном из не особо важных кораблей Звёздного Флота») в 2380 году, после событий фильма «Звёздный путь: Возмездие» и до сериала «Звёздный путь: Пикар». Премьера первого сезона состоялась 6 августа 2020 года.

Сюжет 
Сериал посвящен четырём молодым энсинам, служащим на USS «Серритос» — вспомогательном корабле Звёздного Флота класса «Калифорния». В отличие от «Энтерпрайза», «Серритос» занимается вопросами «второго контакта», обеспечивая налаживание и поддержание взаимоотношений с недавно обнаруженными цивилизациями.

Персонажи 

 Энсин Беккет Маринер (озвучивает Тони Ньюсом) — ироничная и своенравная девушка, служащая в командном отделении. Известна своей любовью к нарушению правил и участию в различных авантюрах.
 Энсин Брэд Боймлер (озвучивает Джек Куэйд) — нерешительный молодой человек, служащий в командном отделении и мечтающий стать капитаном. Строго следует уставу и обладает обширными теоретическими знаниями, однако не всегда может применить их на практике.
 Энсин Д’Вана Тэнди (озвучивает Ноэль Уэллс) — жизнерадостная орионка из научной службы. Влюблена в Звёздный Флот и с энтузиазмом берётся за любую работу на корабле.
 Энсин Резерфорд (озвучивает Юджин Кордеро) — молодой инженер, получающий огромное удовольствие от работы с техникой. Киборг — является носителем вулканского импланта, который не всегда работает должным образом.
 Капитан Кэрол Фриман (озвучивает Донн Льюис) — командир «Серритоса» и мать Беккет. Старается поддерживать на корабле дисциплину, однако это удается далеко не всегда. Имеет сложные отношения с дочерью.
 Коммандер Джек Рэнсом (озвучивает Джерри О’Коннелл) — самовлюблённый и физически крепкий старший помощник.
 Лейтенант Шаз (озвучивает Фред Татаскьор) — агрессивный баджорец, начальник службы безопасности. В любой непонятой ситуации пытается взорвать варп-ядро.
 Доктор Т’Ана (озвучивает Джиллиан Вигмэн) — ворчливая начальница медицинской службы.

Эпизоды

Сезон 1 (2020)

Сезон 2 (2021)

Сезон 3 (2022)

Примечания

Ссылки 

Звёздный путь
Мультсериалы США, запущенные в 2020 году
Звёздный путь: Сериалы
Мультсериалы о космических путешествиях
Оригинальные программы Paramount+
Телешоу, основанные на работах Джина Родденберри